Тарса има више значења:

 Тарса (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Тарса (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији